Пепе́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Волон. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04145.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1229 человек.

Климат 
Климат средиземноморский. Лето жаркое и сухое, зимой прохладно, бывают частые заморозки.

Экономика 

В 2007 году среди 764 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 534 были экономически активными, 230 — неактивными (показатель активности — 69,9 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 534 активных работали 481 человек (262 мужчины и 219 женщин), безработных было 53 (16 мужчин и 37 женщин). Среди 230 неактивных 50 человек были учениками или студентами, 94 — пенсионерами, 86 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины замка (разрушен в 1793 году)
 Часовня в романском стиле (XVI век)
 Церковь Сен-Мартен

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки